Кодиров Ташмирзо Уракович () — государственный деятель Республики Узбекистан, хоким Сурхандарьинской области (21 февраля 2002 — 1 июня 2004 года).

Биография 
До 2000 года работал в республиканском аппарате СНБ Узбекистана.В 2000 хоким Сарыосийского района Сурхандарьинской области.С 21 февраля 2002 хоким Сурхандарьинской области.

Примечания 

Хокимы Сурхандарьинской области